Liétor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Liétor (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Liétor (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar